Miloševac (Barilović), naselje u Općini Barilović, Hrvatska
 Miloševac (Modriča, BiH), naselje u Općini Modriča, BiH